Tier – in informatica identifica un livello di rete
Tier – in informatica identifica il livello di un centro elaborazione dati
Tier – in informatica indica un tipo di architettura
Tier 1 – misura della liquidità di una banca secondo gli accordi Basilea 2
Tiers – è il nome tedesco del comune di Tires in provincia di Bolzano
Tier - è un'azienda tedesca che offre servizi di micromobilità con monopattini elettrici

Altri progetti